Колесники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Колесники — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Колесники — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Колесники — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.

Россия 
 Колесники — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Колесники — хутор в Красноармейском районе Краснодарского края.
 Колесники — деревня в Акатовском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области.
 Колесники — деревня в Мальцевском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области.
 Колесники — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Колесники — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Колесники — деревня в Сонковском районе Тверской области.

Украина 
Русское название Колесники соответствует украинским Колісники и Колесники.

 Колесники — бывшее село в Овручском районе Житомирской области, ликвидировано в 2008 году.
 Колесники — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Колесники — село в Гощанском районе Ровненской области.
 Колесники — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Колесники — село в Змиёвском районе Харьковской области.
 Колесники — село в Нежинском районе Черниговской области.
 Колесники — село в Прилукском районе Черниговской области.